Der Hammerwurf der Männer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1987 wurde am 31. August und 1. September 1987 im Olympiastadion der italienischen Hauptstadt Rom ausgetragen.

Die Hammerwerfer aus der Sowjetunion verzeichneten in diesem Wettbewerb einen Doppelsieg. Weltmeister wurde der Titelverteidiger, Olympiazweite von 1980, und zweifache EM-Medaillengewinner (1986 Silber / 1982 Bronze) Sergei Litwinow. Rang zwei belegte der WM-Dritte von 1983 Jüri Tamm. Bronze ging an den DDR-Werfer Ralf Haber.

Rekorde

Bestehende Rekorde

Rekordverbesserung 
Weltmeister Sergei Litwinow aus der Sowjetunion verbesserte einen eigenen WM-Rekord im Finale am 1. September um zwanzig Zentimeter auf 83,06 m.

Qualifikation 
31. August 1987

26 Teilnehmer traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationsweite für den direkten Finaleinzug betrug 76,50 m. Acht Athleten übertrafen diese Marke (hellblau unterlegt). Das Finalfeld wurde mit den vier nächstplatzierten Sportlern auf zwölf Werfer aufgefüllt (hellgrün unterlegt). So mussten schließlich 75,18 m für die Finalteilnahme erbracht werden.

Gruppe A

Gruppe B

Finale 
1. September 1987

Anmerkung: Das Symbol "x" bedeutet "ungültig".

Video 
 1987 World Championships Men's hammer throw (26 attempts) auf youtube.com, abgerufen am 29. März 2020

Weblinks 
 IAAF World Championships in Athletics, 2nd IAAF World Championships in Athletics (englisch), abgerufen am 29. März 2020
 Men Hammer Throw Athletics II World Championship Rome (ITA) 1987 auf todor66.com (englisch), abgerufen am 29. März 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Men Hammer Throw, Rome 1987 (PDF 10,3 MB, S. 195), englisch, abgerufen am 29. März 2020

Einzelnachweise 

Hammerwurf der Manner